GPC2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 579 амінокислот, а молекулярна маса — 62 830.

Локалізований у клітинній мембрані, мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки